Баротро́пность, баротропи́я (из  «тяжесть» +  «оборот, поворот, образ, характер»)— в гидродинамике — такое свойство сплошной среды, при котором её плотность является функцией только давления. Сплошная среда, не являющаяся баротропной, называется «барокли́нной».

В баротропной среде изопикническая поверхность параллельна изобарической.

В бароклинной атмосфере плотность воздуха является функцией не только давления, но и температуры или влажности.

В бароклинном океане плотность воды является функцией не только давления, но и температуры или солености.

Бароклинность является одной из причин развития завихренности в атмосфере и в океане. Из уравнения вихря следует, что скорость роста завихренности под действием бароклинности измеряется псевдовектором

 

где  — плотность,  — давление. Векторное произведение градиентов давления и плотности
пропорционально углу наклона между изобарической и изопикнической поверхностями.

Для идеального газа эта величина принимает вид

 

где  — абсолютная температура.

Для газа с постоянной удельной теплоёмкостью (политропный газ) из уравнения Пуассона следует, что вектора градиента давления и градиента плотности параллельны. Из этого следует, что политропный газ всегда баротропен.

См. также 
 Уравнение вихря
 Адиабатический процесс

Литература

Ссылки 

 Баротропность // Метеорологический словарь
 Динамическая метеорология.(Под редакцией Д. Л. Лайхтмана). — Л.:Гидрометеоиздат. — 1976. — 607 С.

Гидродинамика
Метеорология
Океанология
Астрофизика